The Sentinel steht für:
 The Sentinel (Computerspiel), Computerspiel (1986)
 The Sentinel (Hügel), Hügel auf der Insel Heard, Indischer Ozean
 The Sentinel (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke aus dem Jahre 1948
 The Sentinel (St. Helena), Wochenzeitung auf der Atlantikinsel St. Helena 
 The Sentinel – Wem kannst du trauen?, US-amerikanischer Film von Clark Johnson (2006)

Siehe auch:
 The Sentinels
 Sentinel